Szymkowiak ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Szymkowiak (1932–1990), polnischer Fußballspieler
 Jules Szymkowiak (* 1995), niederländischer Automobilrennfahrer
 Kerstin Szymkowiak (* 1977), deutsche Skeletonfahrerin
 Mirosław Szymkowiak (* 1976), polnischer Fußballspieler
 Sancja Szymkowiak (1910–1942), polnische römisch-katholische Ordensfrau, Selige